The Tide and Its Takers — п'ятий студійний альбом американської групи 36 Crazyfists, який був випущений 27 травня 2008 року.

Композиції 
 The All Night Lights - 3:31
 We Gave It Hell - 3:12
 The Back Harlow Road - 4:10
 Clear the Coast - 3:22
 Waiting on a War - 4:07
 Only a Year or So... - 3:39
 Absent Are the Saints - 3:50
 Vast and Vague - 4:14
 When Distance is the Closest Reminder - 3:45
 Northern November - 5:00
 The Tide and Its Takers - 4:02
 Criminal Justice - 4:22

Джерела 
 The Tide and Its Takers  allmusic
 The Tide and Its Takers  last.fm

Альбоми 36 Crazyfists
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми